Cipangopaludina är ett släkte av snäckor. Cipangopaludina ingår i familjen sumpsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sumpsnäckor
Cipangopaludina